2008 Голяма награда на Япония е 24-то за Голямата награда на Япония и шестнадесети последен кръг от сезон 2008 във Формула 1, провежда се на 12 октомври 2008 година на пистата Фуджи в Шизуока, Япония.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Япония